Diese Liste gibt einen Überblick über alle Berufsrichter, die dem Bundessozialgericht, das seit 1954 besteht, angehört haben. Bisher haben 185 Berufsrichter am Bundessozialgericht Recht gesprochen.

Richter 
Bis zum 30. September 1972 lautete die gesetzliche Bezeichnung für die Richter „Bundesrichter“ und für die Vorsitzenden „Senatspräsidenten beim Bundessozialgericht“. Aufgrund einer Änderung von § 19a DRiG führen die Richter seit dem 1. Oktober 1972 die Amtsbezeichnung „Richter am Bundessozialgericht“ und die Vorsitzenden die Amtsbezeichnung „Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht“.

Das Amt des Vizepräsidenten wurde am 1. Februar 1976 eingerichtet. Zuvor gab es einen „ständigen Vertreter des Präsidenten“. Die Inhaberschaft dieses Amtes wird ebenfalls in der Spalte „Vizepräsident ab“ vermerkt.

Literatur 
 Deutscher Sozialgerichtsverband e. V. (Hrsg.): Sozialrechtsprechung: Verantwortung für den sozialen Rechtsstaat; Festschrift zum 25jährigen Bestehen des Bundessozialgerichts. Band 2. Heymann, Köln u. a. 1979, ISBN 3-452-18570-2, S. 1150–1163.
 Matthias von Wulffen, Otto Ernst Krasney (Hrsg.): Festschrift 50 Jahre Bundessozialgericht. Heymann, Köln u. a. 2004, ISBN 978-3-452-25516-7, S. 915–921.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 1982. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 16. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 1982, ISBN 3-7685-1182-0.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 1984. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 17. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 1984, ISBN 3-7685-4384-6, S. 6f.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 1992. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 21. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 1992, ISBN 3-7685-0192-2, S. 8f.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 1994. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 22. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 1994, ISBN 3-7685-0494-8.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 1998. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 24. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 1998, ISBN 3-7685-0498-0, S. 11f.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2000. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 25. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 2000, ISBN 3-7685-0416-6, S. 11f.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2002. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 26. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 2002, ISBN 3-7685-0504-9, S. 12.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2004. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 27. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 2004, ISBN 3-7685-0523-5, S. 12.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2006/2007. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 28. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 2006, ISBN 3-7685-0906-0, S. 12.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2008/2009. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 29. Jahrgang. R. v. Decker, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-7685-0907-7, S. 12.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2010/2011. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 30. Jahrgang. C.F. Müller Verlag, Heidelberg u. a. 2010, ISBN 978-3-8114-3916-0, S. 13.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2012/2013. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 31. Jahrgang. C.F. Müller Verlag, Heidelberg u. a. 2012, ISBN 978-3-8114-3631-2, S. 13.

Weblinks 
 Pressemitteilungen des Bundessozialgerichts seit 2005 (Abruf über juris)
 Pressemitteilungen des Bundessozialgerichts seit 2010

Einzelnachweise und Anmerkungen 

 
Bundessozialgericht